Parnahyba Sport Club — clube de futebol de Parnaíba, Piauí

Geografia do Brasil 
 Parnaíba — município do estado do Piauí
 Santana de Parnaíba — município do estado de São Paulo
 Rio Parnaíba — que banha os Estados do Piauí e Maranhão

Navios brasileiros 
 Vapor Parnaíba — navio de guerra da Armada Imperial Brasileira que atuou na Guerra do Paraguai.
 M Parnaíba (U-17) — navio monitor da Marinha do Brasil
 Parnaíba (navio) — navio mercante afundado durante a Segunda Guerra Mundial

Ver também 
 Paraíba (desambiguação)
 Paranaíba

Desambiguação
Desambiguações de topônimos